Caicedo kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Caicedo (ort), Antioquia, 
 Caicedo (kommun), Antioquia,